The Pinnacle – film del 1916 diretto da Richard Stanton
 The Pinnacle – grattacielo di Canton
 The Pinnacle – grattacielo di Londra
 The Pinnacle – grattacielo di Vancouver